Яво́рский (, ) — польская и украинская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Яворский, Александр Леопольдович (1889—1977) — ботаник, краевед, библиофил, коллекционер, мемуарист, поэт.
 Яворский, Анатолий Степанович (род. 1931) — советский инженер-гидротехник.
 Яворский, Аполлинарий (1825—1904) — австрийский политический деятель.

Б 
 Яворский, Болеслав Леопольдович (1877—1942) — русский теоретик музыки, педагог и композитор.

В 
 
 Яворский, Виктор Николаевич (1873—1938) — иерей, священномученик, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Яворский, Владимир Поликарпович (1876—1942) — советский химик-органик.
 Яворский, Владислав (род. 1970) — геммолог, ювелир, предприниматель.

Г, Е 
 Яворский, Григорий Иванович (1770—1834) — русский военный врач, генерал-штаб-доктор 1-й армии (1814—1822).
 Яворский, Евгений Григорьевич (1909—1971) — советский актёр.

И

К, Л 
 Яворский, Константин Константинович (род. 1990) — молдавский и российский футболист.
 Яворский, Лев Андреевич (1807—1872) — протоиерей РПЦ и педагог.

М 
 Яворский, Мариан (1926—2020) — украинский кардинал.
 Яворский, Матвей Иванович (1885—1937) — украинский советский историк.
 Яворский, Мечислав (1930—2001) — католический прелат.

Н, П, Р 
 Яворский, Николай Петрович (1891—1947) — кубинский балетмейстер.
 Яворский, Павел Владимирович (1905—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Яворский, Рэм Леонидович (1925—1995) — историк, ректор Новокузнецкого педагогического института.

С 
 Яворский, Северин (род. 1931) — польский профсоюзный деятель.
 Яворский, Сергей Александрович (род. 1989) — украинский футболист.
 Яворский, Станислав (1895—1970) — польский актёр.

Т 
 Яворский, Тарас Ярославович (род. 1989) — украинский футболист.

Ф 
 Яворский, Феликс Леонидович (1932—1983) — советский киноактёр.
 Яворский, Фёдор Михайлович (1780—1828) — русский врач-хирург, доктор медицины; статский советник.
 Яворский, Францишек (1873—1914) — польский историк и архивариус.

Ю 
 Яворский, Юлиан Андреевич (1873—1937) — галицко-русский литературовед, фольклорист, историк и поэт, общественный деятель.

 Стефан Яворский (1658—1722) — епископ Русской православной церкви.

Составные фамилии



См. также 
 Значко-Яворские
 Яворский повят
 Яворские